Александр Леонидович Маракулин (род. 24 марта 1973) — российский актёр и певец, ведущий артист московских мюзиклов. Наиболее известен благодаря ролям в постановках «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Преступление и наказание», «Монте-Кристо», «Анна Каренина».

Биография 
Александр Маракулин родился 24 марта 1973 года в г. Куйбышеве (ныне Самара). Окончил музыкальную школу по классу скрипки и 2 курса режиссёрского отделения Самарского института искусств и культуры. В 1992 году приехал поступать в Москву в театральный вуз на актёрский факультет, но не поступил. Осенью того же года РАТИ объявил донабор на факультет музыкального театра по специальности «Актёр музыкального театра». Александр Маракулин был зачислен на курс Тителя и Ясуловича и проучился там с 1992 год по 1997 год.

Во время учёбы на втором курсе участвовал в постановке «Годспелл» на английском языке. На последнем курсе РАТИ принял участие в постановке Музыкального театра К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко «Свадьба Фигаро» — за роль графа Альмавивы был удостоен премии в категории «Лучший дебют в музыкальном театре» на фестивале «Московские дебюты». После окончания обучения, начиная с 1997 года, работал в театре-кабаре Григория Гурвича «Летучая мышь», где к моменту закрытия театра принимал участие практически во всех постановках. После смерти Григория Гурвича театр просуществовал недолго — последний спектакль « Шанс» состоялся в декабре 2001 года. Параллельно с работой в театре являлся лидер-вокалистом в трио «Чужие», в составе которого выпустил альбом «Подполье».

С 2002 года исполнял роль архидьякона Клода Фролло в русской версии французского мюзикла «Нотр-Дам де Пари» на сцене «Московской Оперетты». Входил в первый состав, работал на премьерном спектакле и исполнил партии в официальном аудио-альбоме мюзикла.

С 2004 года исполнял роль графа Капулетти в российской версии французского мюзикла «Ромео и Джульетта» в первом составе, также на сцене «Московской Оперетты». В гастрольных версиях мюзикла также исполнял роль Принца Веронского.

Принял участие в записи рок-оперы Эдуарда Артемьева, на либретто Юрия Рященцева и Марка Розовского «Преступление и наказание», исполнив партию Свидригайлова. Презентация альбома состоялась в 2007 году.

С 1 октября 2008 года исполняет роль королевского прокурора Нуартье (по книге — Жерар) де Вильфора в мюзикле «Монте Кристо». Также являлся исполнителем роли прокурора в демо-версии спектакля.

С 2009 года является художественным руководителем компании «Musical Trade Company». Под эгидой этой компании исполняет роли в российской версии мюзикла «Кабаре» (роль: Эрнст Людвиг) и в гастрольной версии мюзикла «Три мушкетёра» Максима Дунаевского, в котором исполняет роли Атоса и кардинала Ришельё, а также в роли режиссёра-постановщика.

С октября 2012 года по июль 2016 и с октября 2021 года исполняет роль князя Радзивилла в мюзикле «Граф Орлов». С марта 2016 года также исполняет роль Свидригайлова в рок-опере «Преступление и наказание» в Московском театре мюзикла. В записи альбома к этому спектаклю он участвовал ранее.

С октября 2016 года играет роль Алексея Каренина в мюзикле «Анна Каренина».

В 2018 году принимает участие в концертной версии мюзикла «Тетрадь Смерти» продюсерского центра «Пентаграмма».

Женат, есть дочь Мария.

Признание и награды 
 диплом фестиваля памяти Высоцкого «Эра милосердия» за ансамблевую работу всем исполнителям мюзикла «Годспелл».
 премия фестиваля «Московские Дебюты» по итогам сезона 1996—1997 гг. за лучший дебют в музыкальном театре (роль графа Альмавивы в «Свадьбе Фигаро»).
 номинация на «Золотую маску» сезона 2001—2002 гг. за лучшую мужскую роль в музыкальном театре (Клод Фролло в мюзикле «Нотр-Дам де Пари»).
 лауреат премии «Любимый артист зрителей», приуроченная ко дню мюзикла в России, в 2011 году.

Творчество

Роли в театре

Фильмография

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Запись интервью в программе «Городские истории» на телеканале «Столица»